

Geografia 
 Olivares – comune spagnolo situato nella comunità autonoma dell'Andalusia

Persone 
 Christopher Olivares (1999) – calciatore peruviano
 Davide Olivares (1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Felipe Olivares (1910 – ...) – calciatore messicano
 Gaspar de Guzmán y Pimentel conte di Olivares (1587-1645) – politico spagnolo
 Gerardo Olivares (1964) – regista e sceneggiatore spagnolo
 Giancarlo Olivares (1967) – disegnatore italiano
 Helenita Olivares (...) – soprano colombiana
 Iván Olivares (1961) – ex cestista venezuelano
 Juan Olivares (1941) – ex calciatore cileno
 Karla Susana Olivares Souza (1985) – attrice messicana
 Luigi Maria Olivares (1873-1943) – vescovo cattolico italiano
 Manuel Olivares (1909-1976) – calciatore e allenatore di calcio spagnolo
 Percy Olivares (1968) – ex calciatore peruviano
 Raúl Olivares (1988) – calciatore cileno
 Rubén Olivares (1947) – pugile messicano
 Sebastián Olivares (1992) – calciatore argentino
 Sergio Cirio Olivares (1985) – calciatore spagnolo
 Teo Olivares (1990) – attore statunitense